Jagd- und Fischereimuseum ist der Name folgender Einrichtungen:

 Deutsches Jagd- und Fischereimuseum in München
 Südtiroler Landesmuseum für Jagd und Fischerei in Ratschings (Südtirol)